Lacerta laevis är en ödleart som beskrevs av Gray 1838. Lacerta laevis ingår i släktet Lacerta och familjen lacertider.

Underarter 

Arten delas in i följande underarter:

 L. l. laevis
 L. l. troodica

Källor 

Lacertider
laevis